Jméno Jan Hála patří více osobám:

 Jan Hála (fotbalista) (* 1996) – český fotbalista
 Jan Hála (hudebník) (* 1956) – český hudebník, hráč na tubu a pedagog
 Jan Hála (malíř) (1890–1959) – český malíř
 Jan Mikuláš Hála (* 1937) – český malíř a restaurátor, syn Jana Antonína Hály